Кледен (нем. Kläden) — топоним.

 Кледен (Арендзее) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Кледен (Штендаль) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Клёден